Lee McCulloch (Bellshill, 14 de maio de 1978) é um futebolista profissional escocês, que atua no Kilmarnock.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Lee McCulloch
Lee McCulloch
Lee McCulloch
Lee McCulloch
Futebolistas do Kilmarnock Football Club